Ирина Викторовна Дудина (3 июня 1960, Ленинград) — российский поэт, художник, писатель, журналист.

Биография 
Окончила философский факультет Ленинградского государственного университета (кафедра эстетики). Работала вахтёром, художником-оформителем, журналистом.

Состоит в поэтическом обществе «Осумасшедшившие безумцы».

Книги Ирины Дудиной 
 Дудина И. Харизмапад. — СПб.: Борей, 2002.
 Дудина И. Пение птиц в положении лежа. — СПб: Астрель-СПб, 2004. — 320 с. — ISBN 5-17-026824-6.
 Дудина И. На пиру у Флоры. — СПб: Красный Матрос, 2004. — 92 с. — ISBN 5-7187-0516-X.
 Дудина И. Рай и ад = Paradies und Hölle. Стихи. (Перевод с русского Э. Намдар) — Wien: VIZA edit, 2006. — 182 с.

Ссылки 
 Ирина Дудина на сайте «Новая литературная карта России» 
 Ира Дудина о себе

Источники 

Писатели России по алфавиту
Персоналии по алфавиту